Příjmení Piotrowski nosí více významných osobností:

 Gosia Piotrowska (* 1979) – australská herečka polského původu
 Gustaw Piotrowski (1833–1884) – rakouský lékař, fyziolog, vysokoškolský pedagog a politik polské národnosti z Haliče
 Mirosław Piotrowski (* 1966) – polský historik, universitní profesor a politik